Sigismund Epp ist der Name folgender Personen:

* Sigismund Epp (Theologe, vor 1500), Theologe, 1504–1505 Rektor der Universität Tübingen
 Sigismund Epp (Theologe, 1647) (1647–1720), Theologe, Rektor der Universität Innsbruck